«I Can Only Imagine» — песня французского диджея Давида Гетты, написанная для пятого студийного альбома Nothing but the Beat. В записи приняли участие американский певец Крис Браун и рэпер Лил Уэйн. Песня была выпущена в качестве шестого сингла для альбома Давида Гетта 4 мая 2012. До официального релиза, песня входила в нижние строчки чартов в Канаде, Франции, Германии, Нидерландах, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.

Музыкальное видео 
Видео было снято 29 мая 2012. Режиссёр Колин Тайли.

Живое исполнение 
Давид Гетта, Крис Браун и Лил Уэйн исполнили песню впервые на 54-й церемонии «Грэмми» 12 февраля 2012.

Список композиций 
Digital download — живое выступление на 54-й церемонии Грэмми
 «I Can Only Imagine» (Performed live at the 54th Annual Grammy Awards) — 3:09

Digital download — ремиксы
 «I Can Only Imagine» (David Guetta & Daddy’s Groove Remix) — 5:50
 «I Can Only Imagine» (R3hab Remix) — 4:43
 «I Can Only Imagine» (Extended Mix) — 5:31

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни Давида Гетта
Песни Криса Брауна
Песни Лила Уэйна